ZIP nebo zip může být:

 zip, zdrhovadlo 
 metoda zipu, střídavé řazení vozidel při souběhu jízdních pruhů
 ZIP (souborový formát)
 ZIP disk – Iomega ZIP mechanika
 ZIP code, americké poštovní směrovací číslo

Externí odkazy